A Korányi magyar családnév. Származási helyre utalónak tűnik, de Korány nevű település nem létezik. A névmagyarosítások eredménye ez a családnév. Többek között Keszler, Klein, Kornfeld, Kronenberger vezetéknevűek magyarosították nevüket erre.

Híres Korányi nevű személyek 
 Korányi Ádám (1932) amerikai magyar matematikus
 Korányi Balázs (1974) magyar közép- és hosszútávfutó
 Korányi Dezső (1914–1981) francia válogatott magyar labdarúgó
 Korányi Frigyes (1828-1913) belgyógyász, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
 Korányi Jakob (1983) magyar származású svéd csellista
 Korányi Lajos (1907–1981) válogatott magyar labdarúgó
 Korányi Sándor (1866-1944) magyar orvos, egyetemi tanár

Források

Magyar családnevek